Das Honggutan – ATP Challenger China International – Nanchang 2014 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Juni 2014 in Nanchang stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 23. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Kento Takeuchi
 Michail Ledowskich
 Ryan Agar
 Wang Chuhan

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 78 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 86 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 73 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Nanchang